Rożki ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Rożki (Obrazów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Obrazów
 Rożki (Żółkiewka) in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Żółkiewka
 Rożki-Kolonia in selbiger Gemeinde
 Rożki (Kowala) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Kowala